Гамбера́ле () — коммуна в Италии, располагается в регионе Абруццо, в провинции Кьети.

Население составляет 374 человека (2008 г.), плотность населения составляет 25 чел./км². Занимает площадь 15 км². Почтовый индекс — 66040. Телефонный код — 0872.

Покровителем коммуны почитается святой Лаврентий, празднование 10 августа.

Демография 
Динамика населения:

Администрация коммуны 
 Официальный сайт:

Ссылки 
 Национальный институт статистики
 http://www.istat.it/english/